Серия А 1987/1988 — 56-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 13 сентября 1987 года и завершился 15 мая 1988 года. В 11-й раз победителем турнира стал «Милан».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

1987/1988
Футбол в Италии в 1987 году
Футбол в Италии в 1988 году